A hettita uralkodók igen hosszú időn keresztül valamilyen rokonságban álltak a megelőző uralkodókkal. Nem feltétlenül az elsőszülött fiú lett mindig az uralkodó, sokszor történt komplett családirtás egyes trónváltásokat követően. A hettita államszervezetről és a trónöröklésről lásd bővebben: A hettita állam.

A hettita uralkodóház családi viszonyai – különösen I. Szuppiluliumaszt megelőzően – meglehetősen bizonytalanok. A rokonsági fokokat sokszor csak az egyes udvari tisztségviselők címeiből lehet kikövetkeztetni, annak minden hibalehetőségével együtt. Az alábbi táblázatban a bizonytalan esetekben külön jelzés nélkül jelenleg legvalószínűbb adatok szerepelnek, bővebb információval az adott személy szócikke szolgálhat.

Színkód:

Hatti uralkodói 

{{családfa |MA |y| HA | |HU | | L | | HP | | LA |L=leány|MA=Marattisz|HA=Hasztajarasz|HU=Huccijasz|LA=Labarnasz'|HP=Happi
|stílus MA=background-color: #afa;
}}

 Tabaal nagykirályai 
 A szaggatott vonal bizonytalan kapcsolatot jelez

 Karkemis és Melíd uralkodói 

 Alternatívák a korai uralkodókhoz 
Első verzió:

Második verzió:

Harmadik verzió:

 Kapcsolódó szócikkek 
 Hettita uralkodók listája
 Hettita királynék listája
 Karkemis uralkodóinak listája
 Az Alalah–Ugariti Királyság uralkodóinak listája

 Jegyzetek 

 Források 
 
 
 Itamar Singer: Hittite Prayers, Brill K. 2002. 
 Craig Melchert: The Luwians, 2003.
 Güterbock H. G.: The Deeds of Suppiluliuma, 1956.
 
 in Dresdner Beiträge zur Hethitologie 29. Thomas Zehnder: Die Hethitischen Frauennamen (Katalog und Interpretation)'', Harrassowitz, 2010. 

Uralkodói családfák
 
Hettita kronológia